Agil, agile eller agilos kan syfta på:

 Agile (häst) – ett engelskt fullblod
 Giraffe Agile Multi Beam – en 3D-radar utvecklad av Saab i Sverige, se Giraffe AMB
 Lapin Agile –  en kabarékrog i Paris

Fordon 
 Chevrolet Agile – en bil utvecklad i Brasilien och byggd i Argentina
 Opel Agila – en småbil från Opel

Geografi 
 Agil – en ort i Mexiko

IT 
 Agil systemutveckling – ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder som kan användas vid programvaruutveckling
 Agilt programspråk – främst nyare skriptspråk som till exempel PHP, Perl, Ruby och Python

Se även
 Agilisaurus louderbacki – en art av dinosaurier
 Agility – en hundsport där hunden skall springa en hinderbana och forcera hindren i rätt följd
 Agilent Technologies – ett amerikanskt företag
 Agilolfingerna – Bayerns äldsta hertigsläkt